Okręty US Navy o nazwie USS "Eberle":

 Pierwszy "Eberle" (DD-430) był niszczycielem typu Gleaves, który został zwodowany w 1940 i służył do końca II wojny światowej.
 Drugi "Admiral E. W. Eberle" (AP-123) był transportowcem typu Admiral W. S. Benson, który był w służbie od 1943 do 1970.

Eberle